White kan syfta på:

 White arkitekter – en svensk arkitektbyrå
 White Consolidated Industries – ett tidigare amerikanskt företag uppköpt av Electrolux
 White (flygbolag) – ett tidigare flygbolag
 White (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida
 White (sång av KAT-TUN) – en sång från 2011 av KAT-TUN
 White (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

USA 

 White, Georgia, Bartow County, 
 White (dammbyggnad), Missouri, Warren County, 
 White, South Dakota, Brookings County,

Se även 
 Mount White, ett berg i Antarktis

Robotskapade USAförgreningar